Detta är en lista över årtal före Kristus, från år 999 f.Kr. till år 1 f.Kr.

Se även 
 Lista över årtal efter Kristus
 Lista över datum

Årtal 01